Fotboll vid internationella öspelen 2001 (damer) avgjordes mellan den 8 och 13 juli. Turneringen vanns av Färöarna. Detta var första säsongen där en turnering för damlandslagen anordnandes.

Grupp 1

Tabell

Matcher

Grupp 2

Tabell

Matcher

Placeringsmatcher

Match om 6:e plats

Match om 5:e plats

Slutspel

Semifinal

Match om 3:e plats

Final

Slutställning

Källor
Internationella öspelen 2001

Fotboll på Isle of Man
Internationella öspelen
Fotbollsåret 2001